

Sigle 
 Total carbon Carbonio totale
 Trusted computing

Biologia 
 Classificazione TC – sistema di classificazione dei trasportatori di membrana

Chimica 
 Tc – simbolo chimico del tecnezio

Codici 
 TC – codice vettore IATA dell'Air Tanzania
 TC – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Isole Turks e Caicos
 TC – codice ISO 3166-2:SK della regione di Trenčín (Slovacchia)
 TC – codice ISO 3166-2:SN di Tambacounda (Senegal)

Fisica 
 Tc – temperatura critica

Informatica 
 .tc – dominio di primo livello di Isole Turks e Caicos

Religione 
 TC – Religiosi Terziari Cappuccini di Nostra Signora Addolorata (Amigoniani)

Medicina 
 Taglio cesareo
 Tomografia computerizzata
 Trauma cranico
 Tronco comune – la prima parte dell'arteria coronarica sinistra

Musica 
 TC – singolo degli SHW del 2008, dall'album e-life

Sport 
 TC – abbreviazione di Tennis Club nella denominazione di associazioni tennistiche
 TC – tecnica classica nello sci di fondo

Altro 
 TC – simbolo del teracoulomb
 TC – vecchia targa automobilistica di Tachov (Repubblica Ceca)
 TC – targa automobilistica di Trenčín (Slovacchia)
 X3TC – Sigla del videogioco X³: Terran Conflict

Altri progetti